Pseudocladosporium är ett släkte av svampar. Pseudocladosporium ingår i familjen Venturiaceae, ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudocladosporium